John Austin kan syfta på

J.L. Austin (1911–1960), brittisk språkfilosof
John Austin (rättsfilosof) (1790–1859), som skrev An Essay on Sovereignty
John Austin (politiker) (1944–), brittisk politiker